Lowlands har flere betydninger: 
 Lowlands, Skotland – Et område i Skotland.
 Lowlands (festival) – En musikfestival i Holland.